Лавразиате́рии  — надотряд плацентарных млекопитающих, выделенный в результате молекулярно-генетических исследований. Название таксона основывается на общем происхождении относящихся к нему млекопитающих с бывшего северного суперконтинента Лавразия. Сестринской группой надотряда Laurasiatheria является надотряд Euarchontoglires, к которому, в частности, относится и человек. Вместе они входят в магнотряд Boreoeutheria.

Последний общий предок обеих групп плацентарных млекопитающих жил, по разным оценкам, от 85 до 99 млн лет тому назад в Северном полушарии. По другим данным, последний общий предок всех плацентарных млекопитающих жил в конце мелового периода ок. 69 млн лет назад, незадолго до мел-палеогенового вымирания. Раскол обоих надотрядов документирован с помощью находок ископаемых млекопитающих, относящихся к семействам Zalambdalestidae (считаются близкими к грызунам) и Zhelestidae (рассматриваются как возможные крохотные предки нынешних китопарнокопытных). Секвенирование мтДНК макраухении показало, что отряд литоптерны (южноамериканские копытные) относится к сестринской для непарнокопытных группе, с предполагаемой датой расхождения их эволюционных линий в 66 млн лет назад.

Нередкими являются случаи конвергентной эволюции отдельных групп лавразиатериев и представителей других надотрядов.  К примеру, приспособление к жизни в воде наблюдается как у сирен (относящихся к афротериям), так и у китообразных и ластоногих (входящих в состав Laurasiatheria). Другой пример — специализация на поедании насекомых, характерная для трубкозубых (афротерии), панголинов (лавразиатерии) и муравьедов (неполнозубые).

Входящие в состав лавразиатериев рукокрылые стали единственной группой млекопитающих, освоившей воздушную стихию. Синий кит (также лавразиатерий) является не только самым крупным млекопитающим, но и самым крупным известным животным, когда-либо жившим на Земле.

Классификация 
Ныне живущие представители надотряда Laurasiatheria объединяются в следующие отряды:
 Насекомоядные (Eulipotyphla)
 Рукокрылые (Chiroptera)
 Непарнокопытные (Perissodactyla)
 Китопарнокопытные (Cetartiodactyla)
 Панголины (Pholidota)
 Хищные (Carnivora)

В конце XX и начале XXI века было показано, что традиционно выделявшийся отряд парнокопытных (Artiodactyla) является парафилетической группой по отношению к китообразным (Cetacea; т. е. китам, дельфинам и морским свиньям), которые оказались наиболее близки к бегемотовым. Впрочем, ещё до этого палеонтологи выяснили, что ранние китообразные жили на суше, обладая конечностями с копытами. Хотя как парнокопытные, так и китообразные, в традиционной систематике считались самостоятельными отрядами, в связи с распространением кладистического подхода к классификации они были объединены в единый отряд китопарнокопытных (Cetartiodactyla), в пределах которого китообразные имеют ранг инфраотряда.

Внутренняя структура надотряда Laurasiatheria ещё не установлена с полной достоверностью. В начале XXI в. наибольшей популярностью пользовался вариант классификации лавразиатериев, представленный следующей кладограммой:

Результаты последних исследований в области филогении лавразиатериев лучше отражает, впрочем, такая кладограмма:

Примечания

Литература